Катастрофа вертолетов в Израиле 1997 года — авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 4 февраля 1997 года. В результате её погибли 73 военнослужащих Армии обороны Израиля. Два военно-транспортных вертолета CH-53 столкнулись в небе над мошавом  в северном Израиле. Вертолеты должны были пересечь границу и войти в израильскую «зону безопасности» в Ливане, но «зависли» в ожидании официального разрешения на пересечение границы. Ранее Израиль переправлял свои войска по земле, но в результате усиления минирования дорог Хизбаллой изменил эту тактику.

Катастрофа вызвала всеобщее горе в стране. Четверг, 6 февраля, был объявлен официальным днем траура. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Эзер Вейцман присутствовали на похоронах погибших и посетили их семьи. Кроме того, тысячи израильтян пришли молиться к Стене плача, во всех школах прошли траурные собрания.

Поскольку это была самая крупная воздушная катастрофа в истории Израиля, для расследования её причин была учреждена комиссия во главе с генералом . Комиссия завершила расследование к середине апреля того же года. Установить конкретную причину столкновения вертолетов оказалось невозможным. Не было обнаружено фактов, свидетельствовавших о нездоровье пилотов, не было обнаружено также и внешних причин катастрофы.

Погибшие 
 73 имени.
 Биографии.
 Фотографии.

Примечания

Ссылки 
 Сегаль Наоми. «Pilot error may be cause of horrific helicopter crash», Еврейское телеграфное агентство, 14 февр., 1997. Получено 11 июня 2006.
 Сегаль Наоми. «Discipline recommended in copter crash that killed 73», Еврейское телеграфное агентство, 25 апр. 1997. Получено 11 июня 2006.
 «Two army helicopters crash in northern Israel killing 73 people», The Michigan Daily, 4 февр., 1997. Получено 11 июня, 2006.
 «Military helicopters collide in Israel, killing scores», CNN, 4 февр., 1997. Получено 11 июня, 2006.
 «The Israeli Helicopter Crash- Reactions in Lebanon», News at Lebanon, 5 февр., 1997. Получено 11 июня, 2006.
 Памяти погибших
 נפגשים בשביל ישראל 
 «Эвен. Книга о жизни и смерти Виталия Радинского», интернет-версия книги, опубликованной в Израиле в январе 2004 г.
 Асаф Дахан 
 Омер Шалит 
 Коби Бен-Шем 
 Алон Бабиан 
 Тамир Глезер 
 Томер Кидер 

Израиль
1997
4
Авиационные происшествия с CH-53
Авиационные происшествия в Израиле
1997 год в Израиле
Израиль
Авиационные происшествия с неустановленными причинами